MacBride – angielska forma gaelickiego "Mac Giolla Brighde", co oznacza syna czciciela św. Brygidy z Kildare

 Seán MacBride
 Stuart MacBride

Zobacz też:
McBride